Mit der Js Ineos Insight wurde 2015 von der Werft Nantong Sinopacific Offshore & Engineering in Qidong, China der erste einer Achterserie von großen Multi-Gas-Tankern für den Flüssiggastransport abgeliefert. Es ist eines der ersten Schiffe, deren Antriebsmotoren mit Ethan betrieben werden.

Geschichte 
Mit dem Eintreffen von US-Schiefergas in Großbritannien beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte von Grangemouth. „In Amerika wird so viel Gas produziert, dass die Importterminals für Gas nun zu Exportterminals umgebaut werden“, so Ineos-Vorstandschef und -Gründer Jim Ratcliffe.
Evergas aus Kopenhagen, zu 100 % im Besitz von Greenship Gas aus Singapur und Jaccar Holdings aus Luxemburg, hat mit Ineos, eine Gruppe chemischer Betriebe in privatem Besitz mit Hauptsitz in London, einen 15-Jahres-Charter über die Lieferung von Ethan-Rohstoffen aus den Schiefergasvorkommen im Westen von Pennsylvania abgeschlossen. Geliefert wird an die Raffinerien der Chemiegruppe in Schottland und Norwegen.

Dies ist das erste Mal, dass Ethan aus US-Schiefergas in das Vereinigte Königreich verschifft wurde.
Um Grangemouth für das Gas zu rüsten, wurden Millionen in die Modernisierung des 680 Hektar großen schottischen Standortes investiert. Dort wurde ein neues Importterminal zum Löschen errichtet. Eine fast fünf Kilometer lange Pipeline wurde verlegt, um den Transport des Gases vom Hafen zum neuen 40 Meter hohen Ethanspeichertank, dem größten dieser Art in ganz Europa, zu realisieren.

Die Olefin-Anlage arbeitete viele Jahre nur mit halber Kapazität – und machte somit riesige Verluste –, weil zu wenig Nordseegas vorhanden war, welches für Ineos der Ausgangsstoff ist. Sonst hätte INEOS das defizitäre Petrochemie-Werk wegen des deutlichen Rückgangs des Nordseegases schließen müssen.

Schiffsbeschreibung 
Die 27.500 m³ fassende Js Ineos Insight wurde mit zwei Antriebsmaschinen ausgestattet, die mit Ethan-Boil-off aus der Ladung sowie LNG und Diesel betrieben werden können. Mit einer Länge von 180,3 m, (Lpp 170,8 m) Breite von 26,6 m und Tiefgang von 9,4 m ergibt sich eine Tragfähigkeit von 20100 tdw.

Das Schiff wurde von Wärtsilä mit einem integrierten Anlagen-System ausgestattet, das Motoren, Flüssiggas-Kraftstoffsysteme und Umschlagsanlagen umfasst. Die Hauptmotorleistung (MCR) der 2 Hauptmotoren zu je 5.850 kW ergibt eine Servicegeschwindigkeit von 16 Knoten.

Zwei Tanks vom Typ C mit je 9.686 m³ Kapazität und einem kleineren, konisch geformten Tank vor 8.194 m³ ergeben insgesamt 27.566 m³. Die minimale zulässige Lagertemperatur des Multi-Gas-Tankerns beträgt −163 °C, bei der LNG befördert wird, und der maximal zulässige Tankdruck beträgt 4,5 bar, der für LPG und die gesamte Palette petrochemischer Gase geeignet ist.

Das Schiff erhielt die Klassebezeichnung BV I, + HULL, + MACH, Flüssiggasträger, Typ 2G, Dualfuel

Weblinks 
 Quelle und Bilder vom Schiff: https://www.motorship.com/news101/ships-and-shipyards/versatile-tankers-for-atlantic-ethane-traffic

Einzelnachweise 

Tanker